Mengueme peut désigner :
 Mengueme, une commune du Cameroun dans le département du Nyong-et-So'o et la région du Centre,
 Mengueme, un village du Cameroun dans la commune de Lembe-Yezoum,
 Mengueme Bane, un village du Cameroun dans la commune de Nkolmetet,
 Mengueme Nord, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap.